Любовидз () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Журоминский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7409 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бондзын
 Цешки
 Дзивы
 Галюмин
 Хута
 Ясёны
 Козиляс
 Конопаты
 Кипихы
 Любовидз
 Лазы
 Малы-Ляс
 Млечувка
 Обурки
 Осувка
 Плоцично
 Пужице
 Пшеродки
 Руда
 Рыново
 Синогура
 Шток
 Страшевы
 Сухы-Грунт
 Сыберя
 Торуняк
 Вронка
 Вылязлово
 Заторовизна
 Здройки
 Зелюнь
 Желязня
 Жарнувка

Поселения 
 Бялы-Двур
 Голиаты
 Калее
 Кипихы
 Лисины
 Майданы-Лесничувка
 Шток
 Понтки
 Понтки-Осняк
 Понтки-Пеньки
 Пшеродки
 Пшеродки-Космаль
 Руда-Кужиска
 Синогура-Псота
 Синогура-Розвозинек
 Сыберя-Вапниска
 Заторовизна-Кресы
 Здройки-Пегово
 Здройки-Хойново

Соседние гмины 
 Гмина Гужно
 Гмина Кучборк-Осада
 Гмина Лидзбарк
 Гмина Лютоцин
 Гмина Скрвильно
 Гмина Сведзебня
 Гмина Журомин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства